

Patronyme 

 Gheorghe Macovei (1880-1969), géologue roumain ;
 Mihai Macovei (né en 1986), joueur roumain de rugby à XV ;
 Monica Macovei (née en 1959), juriste, procureure et femme politique roumaine.